Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1950 est simultanément la  du championnat d'Europe et la  du championnat du monde de rink hockey, organisée à Milan en Italie.

L'équipe du Portugal remporte pour la quatrième fois consécutive les titres européen et mondial de rink hockey.

Participants 
Dix équipes prennent part à cette compétition.

Résultats 

|}

Finale 
À l'issue de la , l'Italie et le Portugal sont à égalité de points.

Notes et références

Liens externes 
 Résultats

1950
1950
Rink hockey
Rink hockey, 1950
Championnat Europe, Rink hockey, 1950
Rink hockey en 1950
Mai 1950
Sport en juin 1950